Il singolare del torneo di tennis Singapore Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Russell Barlow che ha battuto in finale Neil Borwick 7-6, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Zeeshan Ali (secondo turno)
 Broderick Dyke (quarti di finale)
 Shane Barr (primo turno)

 Steve Guy (quarti di finale)
 Todd Woodbridge (secondo turno)
 Nick Brown (primo turno)
 Paul Wekesa (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Singapore Challenger 1989